Die Abkürzung AICES steht für

 Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science, eine Graduiertenschule an der RWTH Aachen
 Association of International Couriers and Express Services, eine Handelsorganisation in Großbritannien
 Association of Independent Co-Educational Schools, ein Verbund australischer Schulen
 die Assoziation der Informationszentren in der Slowakei

AICES